Подусово — название нескольких населённых пунктов:
 Подусово — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Подусово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.